Линда — многозначное понятие.

Имя 
 Линда, Линде (Linda, Linde) — имя германского происхождения, является самостоятельным именем, образовавшимся из краткой формы имён Dietlinde, Betlinde, Sieglinde. Распространено в странах с германскими и романскими языками.
 Линда (Linda) — сокращённая форма английских имён Мелинда, Белинда, Розалинда.

 Личное
 Линда — в эстонской мифологии жена великана Калева, мать героя Калевипоэга.
 Линда (Светлана Львовна Гейман; род. 1977) — российская певица, поэтесса, художница, композитор.

Искусство 

 Литературные произведения
 «Линда» — новелла американского писателя Джона Макдональда 1956 года.

 Фильмы
 «Линда» — венгерский телесериал 1984 года (см.: ).
 «Линда» () — криминальный триллер, США, 1993 год. Режиссёр — Натаниель Гутман. Экранизация одноимённого романа Джона Макдональда.

Населённые пункты 
 Линда — деревня в Альшеевском районе Башкортостана (Россия).
 Линда — село в городском округе город Бор Нижегородской области России.
 Линда — посёлок в Первомайском районе Томской области России, упразднён в 2004 г.
 Линда — одно из названий города Таллина в скандинавских летописях.

Реки 
 Линда — левый приток Волги, протекает в Нижегородской области.
 Линда — левый приток Костромы, протекает в Ярославской и Костромской областях.
 Линда — левый приток Зылькундэ, протекает в Забайкальском крае.
 Линда — левый приток Нема, протекает в Республике Коми.
 Линда — правый приток Бзуры, протекает в Польше, в Мазовецком воеводстве.

Носители фамилии 
 Линда, Богуслав (род. 1952) — польский актёр и режиссёр.
 Линда, Йозеф (1792—1834) — чешский писатель, поэт, драматург, редактор.
 Линда, Константин Павлович (1868—1914) — русский военный деятель, генерал-майор.
 Линда, Остап Степанович (1913—1944) — украинский националист, майор УПА.
 Линда, Янис Игоревич (род. 1994) — российский футболист, защитник.

Прочее 
 Линда — маленький ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.
 «Линда» — марка пассажирских речных судов проекта 14200.
 «Linda» — язык программирования для параллельной обработки данных.
 «Линда» — кожевенно-галантерейный комбинат в Эстонской ССР.